Dit artikel is een lijst van grootvorsten en tsaren uit de dynastie der Ruriken. Zij heersten (onder andere) over de republiek Novgorod, het Kievse Rijk, Vladimir-Soezdal en Rusland.

Zie ook
 Stamboom van de grootvorsten van Moskovië en tsaren van Rusland
 Lijst van tsaren van Rusland

 
 
Geschiedenis van Rusland
Geschiedenis van Oekraïne
 
Ruriken

Grootvorsten
Grootvorsten